Limpach (luks. Lampech) – małe miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w gminie Reckange-sur-Mess. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwały 244 osoby.

Miasta w Luksemburgu